Centrolepis är ett släkte av gräsväxter. Centrolepis ingår i familjen Centrolepidaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Centrolepis